Sandy Island (Pješčani otok) je ime koje nosi više otoka diljem svijeta.

U SAD:

 Sandy Island (okrug Charlton, Georgia)
 Sandy Island (okrug Ware, Georgia)
 Sandy Island (Louisiana)
 Sandy Island (Maryland)
 Sandy Island (okrug Lincoln, Missouri)
 Sandy Island (okrug Perry, Missouri)
 Sandy Island (New Hampshire)
 Sandy Island (New Jersey)
 Sandy Island (Oregon)
 Sandy Island (okrug Aiken, Južna Karolina)
 Sandy Island (okrug Georgetown, Južna Karolina)
 Sandy Island (okrug Accomack, Virginia)
 Sandy Island (okrug Northampton, Virginia)
 Sandy Island (Washington)

Australija:
 Sandy Island (Angvila), Angvila
 Sandy Island (Windy Harbour), Zapadna Australija
 Sandy Island (Lacepede Islands), Zapadna Australija
 Sandy Island (Houtman-Abrolhos), Easter Group (otočje Houtman-Abrolhos)
 Sandy Island (Nova Kaledonija), nepostojeći otok između Australije i Nove Kaledonije koji je postojao u bazama podataka i na zemljovidima uglednih ustanova

Ostalo:
 Sandy Island (Saskatchewan), Kanada
 Sandy Island (Andamani i Nikobari)
 Sandy Island Beach State Park, New York, SAD
 Sandy Island (otočje Lacepede), Zapadna Australija
 Sandy Island Marine Provincial Park, Britanska Kolumbija, Kanada
 Sandy Island and Low Rock Important Bird Area, Sjeverni teritorij, Australija

Vidi:

 Sand Island
 Sandy Islands
 Île de Sable